Bisymmetrie bedeutet eine gleichzeitige Symmetrie zu zwei verschiedenen Achsen.

 In der Botanik gibt es zahlreiche Pflanzen mit bisymmetrischen Pollen, zum Beispiel bei Dattelpalmen und bestimmten Malvengewächsen.
 In der Mathematik ist eine bisymmetrische Matrix eine quadratische Matrix, die symmetrisch zu ihren beiden Diagonalen ist.
 In der Mathematik nennt man ein mediales Magma auch bisymmetrisches Magma.
 In der Elektrizitätslehre bedeutet Bisymmetrie, dass das Spannungssystem aus zwei symmetrischen Komponenten besteht.